Nicolae Cănănău () a fost un om politic român, care a îndeplinit funcția de primar al municipiului Iași în perioada 3 noiembrie - 30 decembrie 1929. 

Nașteri în 1867
Decese în 1938
Primari ai Iașului